Тима́шева — фамилия. Женский вариант фамилии .

Известные носительницы: Тимашева, Марина Александровна (род. 1958) — советский и российский театральный критик, театровед, журналистка, радиоведущая.
 Тимашева, Татьяна Николаевна (1891—1950) — русская поэтесса, участница Первой Мировой войны.